Salamon József
 Salamon József (1790–1871) hittudor, iskolai tanácsos, református egyházi író, református lelkész, teológiai tanár
 Salamon József (1801–1849) plébános
 Salamon József (1831–1896) orvos
 Salamon József (1840–1908) tanfelügyelő, királyi tanácsos, lapszerkesztő
 Salamon József (1890–1974) író, újságíró
 Salamon József (1948) labdarúgó

Hasonló nevűek
 Salamon József Vazul (1782–1813) piarista tanár, egyházi szónok, történész